Pik kan henvise til flere forskellige betydninger.

 Penis – det mandlige kønsorgan.
 Pik (våben) – et spyd.
 Pik (skibsterminologi) – et lille rum i et skibs for- eller agterstavn.
 Pik (gaffelrig) – betegnelse for gaffelens top på et sejlskib eller den øverste del af gaffelsejlet.
 Potsdam Institute for Climate Impact Research (tysk Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)

Se også 
 Fallos – en erigeret penis.